Портманто може да се отнася за:

 Закачалка за горни дрехи и обувки (). Произлиза от френските думи porter (нося) + manteau (палто) и първоначално е означавало куфар (нещо с което си пренасяш палтото, връхната дреха). В по-късен етап е приело значението на закачалка – метални или дървени конструкции, които се поставят в антрета и коридори и имат двойно предназначение, например: шкаф за обувки и закачалка за дрехи, а понякога и огледало.
 В лингвистиката думата се е наложила като самостоятелно определение на случай, в който имаме обединяването на две думи в една обща производна, която запазва значението и на двете. Типичен пример е думата смог, произлизаща от английските smoke (дим) и fog (мъгла). За първи път това определение е дадено от Луис Карол в книгата „Алиса в Огледалния свят“ (1871), където Хъмти-Дъмти обяснява на Алиса практиката и значението на обединяването на две думи в една.